Мураяма — японське прізвище і топонім.

Персоналії 
 Мураяма Томіїті

Топоніми 
 Мураяма (Ямаґата)
 Повіт Кіта-Мураяма
 Повіт Нісі-Мураяма
 Мусасі-Мураяма
 Хіґасі-Мураяма
 Повіт Хіґасі-Мураяма
 Хіґасі-Мураяма (Токіо)